Eno Teodoro Wanke (Ponta Grossa, 23 de junho de 1929 - Rio de Janeiro, 28 de maio de 2001) foi um engenheiro e poeta brasileiro.

Formou-se em engenharia civil na Universidade Federal do Paraná.

Naturais de Ponta Grossa
Engenheiros do Paraná
Poetas do Paraná
Alunos da Universidade Federal do Paraná
Mortos em 2001